Вишневецкий поселковый совет () — входит в состав
Збаражского района
Тернопольской области
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в
пгт Вишневец.

История 
 1940 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Вишневец
 с. Загородье

Примечания